Оленюк Михайло (1919—1945) — командир сотні УПА «Залізні».
 Оленюк Ярема Васильович — художник-графік, заслужений художник України.

Примітки